Huth pode se referir a:
Robert Huth
3203 Huth

Ou ainda:
Huthia

Desambiguação